Volvo V50 (кодовое название: P12) — универсал класса «малый семейный автомобиль», выпускавшийся компанией Volvo Cars с 2004 по 2012 год. Является версией универсал для Volvo S40 второго поколения. Автомобиль построен на платформе Ford C1.

История 
Volvo V50 был представлен в 2004 году на Автосалоне в Болонье. 

В 2008 году прошёл рестайлинг. После рестайлинга V50 получил обновлённый дизайн, изменения в интерьере, ксеноновые фары.

В 2010 году V50 снова прошёл рестайлинг. 
В гамме моторов исчезли двигатели компании Volvo 2.4L и 2.5L, был добавлен мотор компании Ford 2.0 Duratec.
Внешние изменения: значок на решётке радиатора (он стал больше).

Продажи 

Всего было продано  519.007 автомобилей (результат на 31 декабря 2012)

Галерея

Примечания

Ссылки